Алексей Дмитриевич Старцев (1838—1900) — русский купец первой гильдии, промышленник, коммерции советник. Незаконнорождённый сын декабриста Николая Александровича Бестужева.

Биография 
После смерти отца воспитывался у своего крёстного отца — селенгинского купца Дмитрия Дмитриевича Старцева. Начинал работать приказчиком у приёмного отца, затем у купца Лушникова.

В 1861 году Алексей Дмитриевич с одним из торговых караванов ушёл в Китай. Занялся чайной торговлей, разбогател. К концу XIX века был миллионером, в китайском городе Тяньцзине построил 40 каменных домов и типографию. Алексей Дмитриевич построил в своём парке первую в Китае демонстрационную железную дорогу длиной две мили и телеграф.

Хорошо знал бурятский, монгольский, китайский и несколько европейских языков. Был членом французского муниципального совета Тяньцзиня. За успешную организацию и участие в китайско-французских переговорах был награждён орденом Почётного легиона 5-й степени. В те же годы он помогал русским дипломатам: был переводчиком во время переговоров между Ладыженским и Ли Хун-чжаном во время выработки Тяньцзиньскогог договора.

Собрал коллекцию предметов буддийского культа и библиотеку рукописей и книг по востоковедению, которые погибли в Тяньцзине во время «боксёрского» восстания 1900 года.

В конце XIX века переехал на российский Дальний Восток. В июне 1891 года получил разрешение приобрести у казны 1000 десятин земли острова Путятина в заливе Петра Великого (остальная часть острова — в долгосрочной аренде). Основал будущий посёлок Путятин. В 1892 году купил пароход «Чайка», который выполнял грузопассажирские рейсы на линии Владивосток — Путятин.

На острове построил кирпичный (в 1894 году) и фарфоровый (в 1895 году) заводы, развёл племенное стадо крупного рогатого скота, стадо пятнистых оленей, открыл конный завод. С 1897 года занялся шелководством, с 1899 года — пчеловодством. В центре Владивостока, на улице Светланской, построил 4-хэтажный дом.

Старцев был одним из инициаторов создания и членом правления Русско-Китайского банка.

В 1894 году Алексей Дмитриевич пожертвовал свой двухэтажный каменный дом в городе Кяхта для размещения в нём Кяхтинского краеведческого музея, существовавшего при Троицкосавско-Кяхтинском отделении Императорского Русского Географического Общества. После официального открытия отделения и музея Старцев был избран почётным членом Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического Общества, собирал исторические документы и материалы о Забайкалье. Финансировал деятельность Общества изучения Амурского края, в котором стал пожизненным членом, жертвовал на строительство зданий музеев во Владивостоке и Хабаровске.

Умер и похоронен на острове Путятина.

После смерти отца старший сын Николай уехал в Сербию. Дочери — Елизавета и Евдокия выехали в центральную Россию. Сыновья Николай, Дмитрий и Александр совместно создали торговый дом «Наследники А. Д. Старцева». После революции все предприятия Старцевых были национализированы, а братья Дмитрий и Александр лишены гражданских прав и высланы из Владивостока. В 1937 году были арестованы и расстреляны 13 и 14 октября.

Память 
Именем А. Д. Старцева названы мыс и гора на острове Путятина.

В 1989 году на месте захоронения был установлен памятник А. Д. Старцеву работы скульптора Э. В. Барсегова.

Примечания

Литература 
 Старцев Д. А. Дело Старцевых // Записки ОИАК. — Владивосток, 1999.
 Проулочнова Н. Есть на Путятине гора Старцева // Океан. вести. февраль 2000.
 Сушко Е. В. Из истории российского предпринимательства и меценатства // Добро пожаловать… Приморье // 2001
 Баснина Л. Их именами процветало Приморье: Е. В. Путятин и А. Д. Старцев в истории края // Дунай: Автограф, 2004.

Ссылки 
 Бараев В. «Древо: декабристы и семейство Кандинских»
 Путятин был островом-сказкой

Родившиеся в 1838 году
Родившиеся в Новоселенгинске
Купцы Российской империи
Коммерции советники (Российская империя)
Члены Русского географического общества до 1917 года
Члены Общества изучения Амурского края
Персоналии:Бурятия
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира
Кавалеры ордена Почётного легиона
Внебрачное потомство аристократов Российской империи
Дети декабристов